Хушвакт Раджабович Куйбакаров (1930 — ?) — советский узбекистанский государственный деятель.

Член КПСС с 1955 г. Образование: окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт и Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1952 г. на хозяйственной, партийной и политической работе:
 главный агроном II Камашинской МТС,
 зам. зав. сельхозотделом Кашкадарьинского обкома КП Узбекистана,
 председатель Касанского райисполкома,
 заместитель секретаря — зав. орготделом парткома Каршинского производственного управления,
 начальник Каршинского производственного управления.
 с 1965 г. секретарь Кашкадарьинского обкома КП Узбекистана,
 первый секретарь Ульяновского райкома КП Узбекистана,
 1973—1975 председатель Кашкадарьинского облисполкома.
 с 1975 г. первый заместитель министра сельского хозяйства Узбекской ССР
 с 29.12.1978 министр заготовок Узбекской ССР
 с ноября 1986 министр зерновых продуктов Узбекской ССР.

Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 9-10-го созывов.

Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1979).

Источники 

 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР (Девятый созыв). Uzbek S.S.R. Oliĭ Sovet. Ŭzbekiston, 1976 — Всего страниц: 335
 https://archive.org/stream/directoryofsovie00unit/directoryofsovie00unit_djvu.txt

Председатели Кашкадарьинского облисполкома
Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Агрономы
Секретари Кашкадарьинского обкома КП Узбекистана
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва